Qidong kan syfta på:

Kina
Qidong, Hengyang – ett härad i Hunan-provinsen
Qidong, Nantong – en stad på häradsnivå i Jiangsu-provinsen
 Qidong (socken i Kina) – en socken i Guangxi-provinsen

WP:Projekt Kina